Сульфи́д на́трия, традиционное название — серни́стый на́трий, — сложное неорганическое вещество, бинарное соединение с химической формулой Na2S. Натриевая соль сероводородной кислоты.

Описание 
Сульфид натрия — бескислородная соль. При обычных условиях — порошок белого цвета, очень гигроскопичный. Плавится без разложения, термически устойчивый. Технический сульфид натрия желтоватый или коричневатый (красноватый) содержит в себе до  сульфида натрия.

Хорошо растворим в воде, гидролизуется по аниону, создает в растворе сильнощелочную среду. При стоянии на воздухе раствор мутнеет из-за выпадения коллоидной серы и желтеет (цвет полисульфидов). Типичный восстановитель. Присоединяет серу. Вступает в реакции ионного обмена.

Получение 
В промышленности — прокаливанием минерала мирабилита Na2SO4.10 H2O с восстановителем:

 Na2SO4 + 4 H2 -> Na2S + 4 H2O.
 Na2SO4 + 4 C -> Na2S + 4 CO.
 Na2SO4 + 4 CO -> Na2S + 4 CO2.

Химические свойства 
Сульфид натрия гидролизуется в 2 этапа:

 Na2S + H2O <=> NaHS + NaOH,
 NaHS + H2O -> H2S ^ + NaOH.

Взаимодействует с разбавленной соляной кислотой:

 Na2S + 2 HCl -> 2 NaCl + H2S.

Взаимодействует с концентрированной серной кислотой:

 Na2S + 3 H2SO4 -> SO2 ^ +  S v + 2 H2O + 2 NaHSO4.

Реагирует с водным раствором перманганата калия:

 3 Na2S + 2 KMnO4 + 4 H2O -> 2 MnO2 v + 6 NaOH + 2 KOH + 3 S.

В реакции с иодом выпадает элементарная сера:

 Na2S +I2 -> NaI + S v.

Концентрированным раствором пероксида водорода и кислородом при нагревании переводится в сульфат:

 Na2S + 4 H2O2 -> Na2SO4 + 4 H2O.
 .

С раствором сульфита натрия и иода образует тиосульфат:
 Na2S + Na2SO3 + I2 -> Na2S2O3 + 2NaI.

При сплавлении с серой образует полисульфиды натрия переменного состава (серная печень): 

 Na2S{}+ nS -> Na2S_{1 + n},~

Применение 
Сульфид натрия применяется в производстве сернистых красителей и целлюлозы, для удаления волосяного покрова шкур при дублении кож, как реагент в аналитической химии, а также для химической водоочистке.

Безопасность 
Сульфид натрия ядовит, раздражает кожу и слизистые оболочки. Пожаро- и взрывобезопасен. ПДК в рабочей зоне —  по ГОСТ 12.1.007-76.

См. также 
 Натрий
 Неорганические сульфиды
 Сульфид калия

Примечания

Литература 
 Лидин Р. А. «Справочник школьника. Химия» М.: Астерель, 2003.
 

Н
Соединения натрия
Соединения серы
Бинарные соединения
Сульфиды натрия